Mistrovství světa v hokejbalu 2009 se uskutečnilo v Plzni v České republice. Šlo v pořadí o 8. hokejbalový šampionát. Vítězem se po 11 letech stala česká reprezentace, když finálový zápas proti Indii rozhodl ve 3. minutě prodloužení gól Petra Nováka. O největší překvapení turnaje se postaral výběr USA, když ve čtvrtfinále zdolal výběr Kanady, která vyhrála čtyři předcházející mistrovství světa v řadě.

Účastníci

A-Pool

Skupina A

Skupina B

B-Pool

Skupina C

Skupina D

O postup do čtvrtfinále

Play off

Čtvrtfinále

Semifinále

O 3. místo

Finále

Konečné pořadí 

Hokejbal v Česku
Mistrovství světa v hokejbalu
Hokejbal v roce 2009
Sport v Česku v roce 2009
Sportovní události v Plzni